Albert Kasch ist der Name folgender Personen:

* Albert Kasch (Bildschnitzer) (1866–nach 1919), deutscher Tischler und Bildschnitzer
 Albert Kasch (Volkswirt) (1890–1956), deutscher Volkswirt